

Miejscowości w Stanach Zjednoczonych 
 Marion – miasto w stanie Alabama, w hrabstwie Perry
 Marion – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Crittenden
 Marion – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Williamson
 Marion – miasto w stanie Indiana, w hrabstwie Grant
 Marion – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Linn
 Marion – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Marion
 Marion – miasto w stanie Kentucky, w hrabstwie Crittenden
 Marion – miejscowość w stanie Luizjana, w parafii Union
 Marion – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Plymouth
 Marion – wieś w stanie Michigan, w hrabstwie Osceola
 Marion – miejscowość w stanie Missisipi, w hrabstwie Lauderdale
 Marion – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Flathead
 Marion – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wayne
 Marion – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wayne
 Marion – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie McDowell
 Marion – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie LaMoure
 Marion – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Marion
 Marion – jednostka osadnicza w stanie Oregon, w hrabstwie Marion
 Marion – miasto w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Marion
 Marion – miasto w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Turner
 Marion – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Guadalupe
 Marion – jednostka osadnicza w stanie Utah, w hrabstwie Summit
 Marion – miejscowość w stanie Wirginia, w hrabstwie Smyth
 Marion – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waupaca
 Marion – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Juneau
 Marion – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant
 Marion – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waushara

Gminy w Stanach Zjednoczonych 
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Bradley
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Drew
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Lawrence
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Ouachita
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Phillips
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Sebastian
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie White
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Lee
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Ogle
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Allen
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Boone
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Decatur
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Dubois
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Hendricks
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Jasper
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Jennings
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Lawrence
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Owen
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Pike
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Putnam
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Shelby
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clayton
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Davis
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Franklin
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Hamilton
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Henry
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Lee
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Linn
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Marshall
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Plymouth
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Washington
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Bourbon
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Doniphan
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Douglas
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Lincoln
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Nemaha
 Marion (ang. Marion Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Plymouth
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Charlevoix
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Livingston
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Osceola
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Saginaw
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Sanilac
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Olmsted
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Buchanan
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Cole
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Dade
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Daviess
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Grundy
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Harrison
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Jasper
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Mercer
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Monroe
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Newton
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie St. Francois
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Franklin
 Marion (ang. Marion Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wayne
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie McDowell
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Bowman
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Allen
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Clinton
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Fayette
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Hancock
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Hardin
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Henry
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Hocking
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Marion
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Mercer
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Morgan
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Noble
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Pike
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Beaver
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Berks
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Butler
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Centre
 Marion (ang. Marion Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Turner
 Marion (ang. Marion Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Grant
 Marion (ang. Marion Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Juneau
 Marion (ang. Marion Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waushara

Hrabstwa w Stanach Zjednoczonych 
 hrabstwo Marion (ang. Marion County) – w stanie Alabama
 hrabstwo Marion (ang. Marion County) – w stanie Arkansas
 hrabstwo Marion (ang. Marion County) – w stanie Floryda
 hrabstwo Marion (ang. Marion County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Marion (ang. Marion County) – w stanie Illinois
 hrabstwo Marion (ang. Marion County) – w stanie Indiana
 hrabstwo Marion (ang. Marion County) – w stanie Iowa
 hrabstwo Marion (ang. Marion County) – w stanie Kansas
 hrabstwo Marion (ang. Marion County) – w stanie Kentucky
 hrabstwo Marion (ang. Marion County) – w stanie Missisipi
 hrabstwo Marion (ang. Marion County) – w stanie Missouri
 hrabstwo Marion (ang. Marion County) – w stanie Ohio
 hrabstwo Marion (ang. Marion County) – w stanie Oregon
 hrabstwo Marion (ang. Marion County) – w stanie Karolina Południowa
 hrabstwo Marion (ang. Marion County) – w stanie Tennessee
 hrabstwo Marion (ang. Marion County) – w stanie Teksas
 hrabstwo Marion (ang. Marion County) – w stanie Wirginia Zachodnia

Pozostałe 
 Marion – imię żeńskie
 Marion – jezioro w stanie Karolina Południowa

Zobacz też 
 Bitwa pod Marion – bitwa podczas wojny secesyjnej (17 i 18 grudnia 1864) w pobliżu miasta Marion w hrabstwie Smyth w stanie Wirginia
 Wyspa Mariona (ang. Marion Island) – wyspa w archipelagu Wysp Księcia Edwarda